« Tajima » est un nom d'origine japonaise qui se réfère à :

Patronymie 
 Nabi Tajima (1900-2018), supercentenaire japonaise ;
 Naoto Tajima (1912-1990), athlète japonais ;
 Nobuhiro Tajima (1950), pilote japonais ;
 Shou Tajima (1966), dessinateur japonais de manga ;
 Toshiki Tajima (né en 1948), physicien théorique japonais ;
 Yasuko Tajima (1981), nageuse japonaise.

Géographie 
 Tajima, une ancienne province de la préfecture de Hyôgo au sud-ouest du Japon.

Agriculture 
 , race bovine japonaise à l'origine de la viande de bœuf de Kobe.

Homonymie de patronyme japonais